Мальцево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Днепровского сельского поселения. Население — 76 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 27 км к западу от Новодугина, в 24 км западнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Стобна. В 28 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Новодугино на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района